

Patronyme 

Une famille de nobles dont :
Charles Ogier - littérateur, poète latin et diplomate français du 
François Ogier - frère de Charles, ecclésiastique et écrivain français du 
Jean-François Ogier - magistrat, diplomate et collectionneur de minéraux français du 
Édouard Ogier d'Ivry - militaire et homme de lettres
Fernand Ogier de Baulny - entomologiste

Barbara Ogier - dramaturge des Pays-Bas méridionaux à la fin du  et au début du 
Émile Ogier - administrateur, préfet et homme politique français
Jean-Claude Ogier - pilote et copilote de rallye français
Sébastien Ogier - pilote de rallye français, septuple champion du monde de rallye
Willem Ogier - dramaturge des Pays-Bas méridionaux au

Prénom 
Ogier est un prénom, fêté le 10 septembre, porté par :

Ogier VIII d'Anglure - Seigneur d'Anglure et d'Essey-lès-Nancy
Ogier IX d'Anglure - noble issu d'une vieille lignée champenoise
Ogier d'Anglure - abbé de Saint-Victor, puis évêque de Marseille
Ogier de Danemarche - chevalier danois 
Ogier Ghislain de Busbecq - diplomate flamand
Jean Ogier de Gombauld - poète et auteur dramatique français

Pseudonyme 

Bulle Ogier - actrice française, de théâtre et de cinéma
Pascale Ogier - actrice française

Autres 
Ogier est un nom d'entreprises viti-vinicoles de la Vallée du Rhône
 Maison Ogier, basée depuis 155 ans à Châteauneuf-du-Pape 
 Antoine et Stéphane Ogier, basée en Côte-Rôtie
 Le nom du valet de pique dans le jeu de cartes français

Notes et références